Via romana – Strada extraurbana che nella Roma antica collegava l'urbe al resto dei domini romani
Via romana – La riproposizione moderna del culto agli dèi dell'antico mondo romano
Via Romana – Nome con cui fu conosciuta a partire dal Medioevo la strada romana consolare via Severiana Augusta (in origine chiamata via Mediolanum-Verbannus).
Via Romana – Strada del quartiere Oltrarno a Firenze